Lhoty bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Gemeinde Lhoty u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou
Lhoty, Ortsteil von Vortová, Okres Chrudim

Nižní Lhoty, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Vyšní Lhoty, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek